Jméno a příjmení Jan Šimek má více nositelů:

 Jan Šimek (básník) – český básník
 Jan Šimek (fotbalista) – český fotbalista, hráč SK Židenice ve Státní lize 1945/46 
 Jan Šimek (fotograf) – český fotograf zaměřující se na fotografie krajiny
 Jan Šimek (politik) – český a československý politik KSČ z Plzeňska, poslanec FS za normalizace (1922–1978)
 Jan Šimek (sochař) – český sochař (1941)